

Aziende
 Cotonificio Bernocchi – azienda tessile italiana.

Geografia
 Via Bernocchi (Legnano) – Legnano
 Via Bernocchi (Cerro Maggiore) – Cerro Maggiore
 Casal Bernocchi – frazione di Roma Capitale

Persone
 Antonio Bernocchi – imprenditore italiano
 Eraldo Bernocchi – musicista italiano
 Piero Bernocchi – insegnante, sindacalista e politico italiano

Sport
 Coppa Bernocchi – corsa in linea maschile di ciclismo su strada
 Gruppo Sportivo Bernocchi (conosciuto anche come Bernocchi Legnano) – società italiana di pallacanestro femminile